

Patronyme 
 Georgette Sorelle (1887-1929), actrice française.
 William Sorelle (1877-1944), acteur canadien.

Titre 
 Sorelle, roman de Barbara Garlaschelli de 2004.
 Sorelle, film italien réalisé par Marco Bellocchio en 2006.

Autre 
 Sorelle Fontana, maison de couture italienne.
 La Sorelle, rivière canadienne entre le lac Champlain et le fleuve Saint-Laurent.

Homonymie
Homonymie de patronyme